Burns Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burns Knob (Franklin County, Pennsylvania)	
 Burns Knob (Lycoming County, Pennsylvania)	
 Burns Knob (Virginia)